Беркарарлык (; в переводе на русский — «Могущество») или Беркарарлыкский этрап () — один из четырёх этрапов Ашхабада. Создан в 2013 году.

История 
Беркарарлыкский этрап был образован в связи с постановлением Меджлиса Туркменистана № 405-IV от 24 мая 2013 года. В результате слияния Азатлыкского и Советского этрапов. 7 июля 2020 года хякимом этрапа назначен Атаев Тойлы Алладурдыевич.

Описание 
Беркарарлыкский этрап расположен в восточной части столицы Туркмении города Ашхабада. Площадь этрапа составляет 7500 га.

Источники

Ссылки 
 О вопросах административно-территориального деления города Ашхабад 
 Беркарарлыкский этрап

Административные районы Ашхабада